

Folclore 
 Fantasma – entità delle leggende e del folclore

Cinema 
 Fantasma – film del 1914 diretto da Charles M. Seay
 Fantasma (Phantom) – film del 1922 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Fantasma (The Spirit) – film del 1987 diretto da Michael Schultz
 Fantasma – film del 2006 diretto da Lisandro Alonso

Letteratura 
 Fantasma (Phantom) – romanzo di Terry Goodkind del 2006

Musica 
 Fantasma – album di Cornelius del 1997
 Fantasma – album dei Baustelle del 2013

Fumetti 
 Fantasma – personaggio fumetti Marvel Comics
 Fantasma – personaggio fumetti DC Comics

Pagine correlate 
Fantasmi (disambigua)